«Научное наследие России» (ЭБ ННР) — российская академическая научная электронная библиотека литературы и музейных экспонатов в Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН (МСЦ РАН). На начало 2022 года в библиотеке http://www.e-heritage.ru/ представлено более 26 тысяч публикаций.

Описание 
Библиотека создавалась учреждениями Российской Академии наук по программе Президиума РАН, как общедоступная научная библиотека предоставляющая доступ к наиболее значимым трудам российских ученых, внесших наибольший вклад в развитие фундаментальных естественных и гуманитарных наук.

В 2009 году руководство Программой наполнения и поддержки библиотеки осуществлял Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН, который вместе с ВЦ РАН и БЕН РАН разработал технологии её наполнения и поддержки. Основными поставщиками информации для загрузки в ЭБ ННР были центральные академические библиотеки (БАН РАН и БЕН РАН с их отделами в институтах и научных центрах РАН), ИНИОН РАН, Архив РАН с его Санкт-Петербургским филиалом, ГГМ и ГИН РАН, Институт русской литературы РАН и другие.
.

Источниками комплектования являются произведения с окончанием срока действия авторских прав (обычно 70 лет после смерти автора) из библиотечных, архивных, музейных, научных фондов академических организаций, подведомственных Министерству науки и образования РФ, отражающие научное наследие России и достижения российских ученых.

Оператором библиотеки является Межведомственный суперкомпьютерный центр (МСЦ РАН).

Принцип работы с электронными изданиями 
После поиска нужного автора производится выбор публикации, её просмотр осуществляется с использованием оглавления в постраничном виде (оригинальные изображения страниц). При этом, полнотекстовый поиск и возможность копирования текста не предусмотрены.

Примеры:
 Автор: В. А. Обручев — в библиотеке имеются биография автора, внешние ссылки на дополнительную информацию и более 100 публикаций автора.
 Пример электронной публикации: в программе просмотра оглавления и страниц книги.
 Музейные экспонаты: Минерал Обручевит из ГГМ РАН.
 Выставки.

История 
Версии электронной библиотеки «Научное наследие России»:
 2007 — Тестовая версия ЭБ ННР (nasledie.enip.ras.ru).
 2010 — К 65-летию победы был открыт тематический сайт «Наука в СССР в годы Великой Отечественной Войны» (https://nauka1941-1945.ru/).
 2012 — Сканирование и наполнение ЭБ ННР в БЕН РАН.
 2020 — Новая версия сайта ЭБ ННР в МСЦ РАН (http://e-heritage.ru).

Примечания

Литература 
В хронологическом порядке:
 Антопольский А. Б. Зарубежные и российские ресурсы в сфере научного наследия и основные принципы создания электронной библиотеки «Научное наследие России» // Новые технологии в информационном обеспечении науки. Cб. науч. тр. — М.: Научный Мир, 2007. С. 21-39.
 Калёнов Н. Е., Савин Г. И., Сотников А. Н. Электронная библиотека «Научное наследие России»: технология наполнения // Новые технологии в информационном обеспечении науки. Cб. науч. тр. — М.: Научный Мир, 2007. — С. 40-48.
 Калёнов Н. Е., Савин Г. И., Сотников А. Н. Технология создания электронной библиотеки «Научное наследие России» // Научная книга на постсоветском пространстве: материалы II Международной конференции (Москва, 19-21 сентября 2007 г.) / Международная ассоциация академий наук. — М.: Наука, 2007. С. 11-16.
 Калёнов Н. Е., Савин Г. И., Серебряков В. А., Сотников А. Н. Принципы построения и формирования электронной библиотеки «Научное наследие России» // Программные продукты и системы. 2012. T. 4, № 100. С. 30-40.
 Сотников А.Н, Кириллов С. А. Технология подготовки электронных изданий для электронной библиотеки «Научное наследие России» // Информационное обеспечение науки: новые технологии. М.: БЕН РАН, 2015. С. 178—190.
 Погорелко К. П. Анализ востребованности электронной библиотеки «Научное наследие России» // Информационное обеспечение науки: новые технологии. М.: БЕН РАН, 2015. С. 191—199.
 Погорелко К. П. Система экспорта данных электронной библиотеки «Научное наследие России» // Информационное обеспечение науки: новые технологии. М.: БЕН РАН, 2015. С. 200—202.
 Каленов Н. Е., Савин Г. И., Сотников А. Н. Электронная библиотека «Научное наследие России» как интегратор научной информации // Сборник научных трудов под ред. проф. В. М. Тютюнника. МИНЦ «Нобелистика», 2016. Вып. 15. C. 21-29
  Забровская И. Е., Кириллов С. А., Кондратьева Е. А., Пругло О. А., Сотников А. Н. Вопросы формирования фондов электронной библиотеки «Научное наследие России» // Информационное обеспечение науки: новые технологии. М.: БЕН РАН, 2017. С. 184—191.
 Погорелко К. П. Динамика использования электронной библиотеки «Научное наследие России» // Информационное обеспечение науки: новые технологии. М.: БЕН РАН, 2017. C. 192—200.

Ссылки 
 Поиск авторов 
 Наука в СССР в годы Великой Отечественной Войны 
 Описание первой версии на сайте Элементы.
 Архив РАН

Электронные библиотеки России